

Nederlandse personen
 Franciscus Lieftinck (1835-1917), predikant en politicus
 Gerard Isaac Lieftinck (1902-1994), hoogleraar paleografie en publicist
 Maurits Lieftinck (1904-1985), bioloog, bestuurder en zoöloog
 Piet Lieftinck (1902-1989), ambtenaar, bestuurder, hoogleraar en politicus
 Willem Lieftinck (1865-1922), predikant en politicus

Overige
 Tientje van Lieftinck, gebeuren in Nederland in 1945 (genoemd naar Piet)
 Lieftinckia, geslacht van libellen (genoemd naar Maurits)